North Shore può riferirsi a:

Geografia

Australia 
 North Shore, sobborgo di Geelong nello stato di Victoria
 North Shore, zona di Sydney, nel Nuovo Galles del Sud

Nuova Zelanda 
 North Shore, distretto di Auckland

Stati Uniti 
 North Shore, centro della California
 North Shore, area costiera delle Hawaii
 North Shore, area censuaria della Virginia

Canada 
 North Shore, area di Vancouver

Televisione 
 North Shore – serie televisiva statunitense